Ба́рышева и Барышёва — женская форма русской и болгарской фамилии Барышев. Известные носительницы:
 Барышева, Анастасия Андреевна (род. 1995) — белорусская шашистка.
 Барышева, Варвара Борисовна (род. 1977) — российская конькобежка.
 Барышева, Ольга Фёдоровна (род. 1954) — советская баскетболистка.
 Барышева, Татьяна Семёновна (1896—1979) — советская актриса.